John Paul Stapp (1910-1999), colonel de l'US Air Force et un des pionniers sur l'étude des effets sur l'homme des forces d'accélération
 Marjorie Stapp (1921-2014), actrice américaine
 Scott Stapp, un chanteur américain.
 Terrell Stapp, un artiste de layout et directeur artistique américain.